Вестфален () — фамилия. 

Известные носители:

 Вестфален, Энгель Кристина (1758—1840) — немецкая писательница[2] и поэтесса.
 Вестфален, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 26 сентября 1916 (посмертно).
 Вестфален, Андрей Антонович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 865; 26 ноября 1791.
 Вестфален, Карл Карлович фон — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 786; 26 ноября 1790.
 Вестфален, Кристиан Генрих Филипп фон (1723—1792) — дед Женни фон Вестфален, жены Карла Маркса. 
 Вестфален, Женни фон (1814—1881) — германский политик, жена Карла Маркса, мать Женни Лонге, Лауры Лафарг и Элеоноры Эвелинг. 
 Вестфален, Отто (1920—2008) — немецкий офицер-подводник, обер-лейтенант.
 Вестфален, Фёдор Антонович (1749—1797) — барон, генерал-майор, сподвижник Александра Суворова.